Il campionato di calcio di Prima Categoria 1959-1960 è stato il massimo livello dilettantistico di quell'annata. A carattere regionale, fu il primo con questo nome dopo la riforma voluta da Zauli del 1958.

I campioni regionali venivano promossi in Serie D, le altre regole variavano regione per regione. Questi sono i gironi organizzati della regione Veneto.

Girone A 
 Differenza di 2 gol nel computo totale reti fatte/subite (681/683) 
Verdetti
 Libertas di Caldiero ammessa alle finali regionali.

Girone B 

Verdetti
 Lendinarese ammessa alle finali regionali.

Girone C 

Verdetti
 San Donà di Piave ammessa alle finali regionali.

Finali regionali 
Le gare di andata si sono svolte il 22-26-29 maggio 1959, quelle di ritorno il 2-5-9 giugno.

Legenda:
      SAN DONA' campione regionale veneto e promosso in serie D.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Bibliografia 
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1959-60, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
 Biblioteca Civica Berio di Genova;
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 I Lupi Biancorossi - La Storia del Calcio a San Giovanni Lupatoto di Cristian Canazza, Carlo Fontanelli, e Franco Lerin - Geo Edizioni.

Veneto